Příjmení Geyer nese více různých osobností:

 Dean Geyer (* 1986) – australský zpěvák, textař a herec
 Eduard Geyer (* 1944) - německý fotbalista a trenér
 Florian Geyer (1490–1525) – německý rytíř a diplomat
 Josef Geyer (1889–1972) – československý politik německé národnosti

Geyer je také název města:
 Geyer (Německo) – město v zemském okrese Krušné hory v Sasku

Externí odkazy